2 miejscowości w Polsce: 
 Białoskóry – wieś w woj. lubelskim, w pow. hrubieszowskim, w gminie Hrubieszów 
 Białoskóry – wieś w woj. mazowieckim, w pow. sierpeckim, w gminie Sierpc